Liborina kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Liborina (ort), Antioquia, 
 Liborina (kommun), Antioquia,